MODO Hockey je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1921. Jeho klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Češi v týmu 
 Tučně = Češi s titulem

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky
 MODO Hockey Museum - Opens 2013/14

Švédské kluby ledního hokeje
Sport v Örnsköldsviku